Bliksempoeder, een mengsel van chemische stoffen eertijds gebruikt in de fotografie
 Chalk, basisch magnesiumcarbonaat gebruikt in de sport